Earth, Wind & Fire – gruppo musicale statunitense
 European Weightlifting Federation – federazione europea di sollevamento pesi